Mascia ist der Familienname folgender Personen:

 Jeremy Mascia (* 1980), US-amerikanischer Filmschauspieler, Filmeditor und Filmschaffender
 Juan Cruz Mascia (* 1994), uruguayischer Fußballspieler.